Присойе — топоним.

 Босния и Герцеговина
 Присойе — село в общине Билеча Республики Сербской.
 Присойе — село в общине Фоча Республики Сербской.
 Присойе — село в общине Фоча-Устиколина Федерации Боснии и Герцеговины.
 Присойе — село в общине Горажде Федерации Боснии и Герцеговины.
 Присойе — село в общине Езеро Республики Сербской.
 Присойе — село в общине Яйце Федерации Боснии и Герцеговины.
 Присойе — село в общине Томиславград Федерации Боснии и Герцеговины.
 Присойе — село в общине Вишеград Республики Сербской.

 Хорватия
 Присойе — село в общине Дицмо.

 Черногория
 Присойе — село в общине Никшич.

См. также 
 Присойи